6-й Чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 30 августа по 11 сентября 1966 года в пяти городах Чехословакии с участием 22 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Чехословакии.

Команды-участницы 
Изначально квоты на участие в чемпионате были распределены следующим образом: 12 — по итогам предыдущего чемпионата мира, по 3 — от Европы, Азии, Америки и Африки. Места от Европы определялись по итогам чемпионата Европы 1963 (из числа ещё не квалифицировавшихся команд), от Америки — по итогам Панамериканских игр 1963. В Азии и Африке должны были пройти квалификационные турниры (отменены).  

 СССР, Чехословакия, Румыния, Болгария, Япония, Польша, Венгрия, Югославия, Китай, Бразилия, ГДР, Нидерланды — по итогам чемпионата мира 1962 года;
 Франция, Италия, Турция — по итогам чемпионата Европы 1963 года;
 США — по итогам Панамериканских игр 1963;
 Монголия — по азиатской квоте.
 Бельгия, ФРГ, Финляндия — вместо отказавшихся от участия в квалификации африканских команд;
 Дания — вместо отказавшейся от участия в квалификации третьей команды Азии;
 Куба — вместо Мексики (по американской квоте).

Не прибыли на турнир Аргентина и КНДР.

Система проведения чемпионата 
22 участника чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 4 группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 9—16-е и 17—22-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Первый этап

Группа А 
Прага 

 30 августа: Китай — Италия 3:0 (15:3, 15:3, 15:0); Чехословакия — Югославия 3:1 (15:8, 11:15, 18:16, 15:13); ФРГ — Дания 3:0 (15:3, 15:2, 15:7).
 31 августа: Югославия — ФРГ 3:0 (15:4, 15:3, 15:11); Чехословакия — Китай 3:2 (12:15, 8:15, 15:1, 16:14, 15:11); Италия — Дания 3:0 (15:10, 15:3, 15:9).
 1 сентября: Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:3, 15:1, 15:5); Югославия — Италия 3:0 (15:8, 15:5, 15:4); Китай — Дания 3:0 (15:0, 15:2, 15:1).
 2 сентября: Югославия — Дания 3:0 (15:4, 15:2, 15:8); Чехословакия — Италия 3:0 (15:7, 15:2, 15:1); Китай — ФРГ 3:0 (15:0, 15:2, 15:2).
 3 сентября: Чехословакия — Дания 3:0 (15:2, 15:3, 15:1); Югославия — Китай 3:1 (15:12, 15:13, 13:15, 16:14); Италия — ФРГ 3:1 (15:12, 15:7, 10:15, 15:12).

Группа В 
Нитра 

 30 августа: СССР — США 3:1 (13:15, 15:8, 15:6, 15:9); Куба — Франция 3:2 (15:13, 6:15, 13:15, 15:7, 15:6); ГДР — Венгрия 3:0 (15:5, 15:13, 15:6).
 31 августа: ГДР — США 3:0 (15:5, 15:5, 15:5); СССР — Франция 3:0 (15:10, 15:10, 15:3); Венгрия — Куба 3:1 (13:15, 15:10, 15:1, 15:10).
 1 сентября: ГДР — Франция 3:0 (15:2, 15:3, 15:3); СССР — Куба 3:0 (15:13, 15:5, 15:8); Венгрия — США 3:1 (17:15, 11:15, 15:3, 15:13).
 2 сентября: США — Куба 3:1 (13:15, 16:14, 15:12, 15:10); Венгрия — Франция 3:1 (9:15, 15:11, 15:8, 15:4); СССР — ГДР 3:0 (15:8, 15:9, 15:2).
 3 сентября: ГДР — Куба 3:0 (15:11, 15:4, 15:7); Венгрия — СССР 3:2 (6:15, 15:13, 13:15, 15:11, 15:13); США — Франция 3:1 (11:15, 15:3, 15:12, 15:9).

Группа С 
Ческе-Будеёвице 

 30 августа: Нидерланды — Турция 3:0 (15:9, 15:13, 15:10); Польша — Румыния 3:2 (6:15, 12:15, 15:13, 16:14, 15:5).
 31 августа: Румыния — Нидерланды 3:1 (15:7, 15:4, 13:15, 15:1); Турция — Монголия 3:1 (15:9, 15:9, 7:15, 15:10).
 1 сентября: Румыния — Монголия 3:0 (15:3, 15:8, 15:5); Польша — Нидерланды 3:1 (15:5, 15:1, 12:15, 15:9).
 2 сентября: Польша — Турция 3:0 (15:6, 15:2, 15:7); Нидерланды — Монголия 3:0 (15:12, 15:7, 15:10).
 3 сентября: Румыния — Турция 3:0 (15:4, 15:2, 15:7); Польша — Монголия 3:0 (15:8, 15:5, 15:2).

Группа D 
Йиглава 

 30 августа: Болгария — Бразилия 3:0 (15:13, 15:13, 15:7); Бельгия — Финляндия 3:2 (15:9, 6:15, 15:9, 9:15, 15:8).
 31 августа: Бразилия — Бельгия 3:0 (15:7, 15:11, 15:7); Япония — Болгария 3:2 (10:15, 9:15, 15:12, 15:9, 15:12).
 1 сентября: Болгария — Финляндия 3:0 (15:5, 15:7, 15:3); Япония — Бразилия 3:0 (15:10, 15:8, 15:3).
 2 сентября: Болгария — Бельгия 3:1 (12:15, 15:4, 15:3, 15:1); Япония — Финляндия 3:0 (15:2, 15:6, 15:7).
 3 сентября: Япония — Бельгия 3:0 (15:3, 17:15, 15:7); Бразилия — Финляндия 3:0 (15:5, 15:3, 15:7).

Классификационный раунд за 17—22 места 
Прага
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

 5 сентября: Франция — ФРГ 3:0 (15:6, 15:9, 15:10); Куба — Финляндия 3:0 (15:8, 15:8, 15:10).
 6 сентября: Франция — Финляндия 3:1 (10:15, 6:15, 15:13, 15:9, 15:3); Монголия — Дания 3:1 (15:17, 15:9, 15:13, 15:9).
 7 сентября: Куба — Дания 3:0 (15:9, 15:9, 16:14); ФРГ — Монголия 3:0 (15:13, 15:13, 15:10).
 9 сентября: Франция — Дания 3:0 (15:8, 15:7, 15:3); Финляндия — ФРГ 3:2 (15:6, 15:9, 15:10); Куба — Монголия 3:0 (15:6, 15:9, 15:5).
 10 сентября: Финляндия — Дания 3:0 (15:6, 15:9, 15:10); Франция — Монголия 3:1 (15:6, 15:9, 15:17, 15:5).
 11 сентября: Куба — ФРГ 3:0 (15:6, 15:9, 15:10); Финляндия — Монголия 3:0 (15:6, 15:9, 15:10).

Классификационный раунд за 9—16 места 
Пардубице 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

 5 сентября: США — Нидерланды 3:1 (5:15, 15:3, 15:13, 15:8); Бельгия — Турция 3:1 (13:15, 15:5, 15:5, 15:13); Китай — Бразилия 3:1 (15:12, 15:13, 11:15, 15:4); Венгрия — Италия 3:0 (15:7, 15:6, 15:12).
 6 сентября: Бразилия — Италия 3:0 (15:6, 15:5, 16:14); Китай — Турция 3:0 (15:3, 15:5, 15:8); Венгрия — Нидерланды 3:1 (15:8, 15:10, 14:16, 15:13); Бельгия — США 3:1 (11:15, 15:10, 15:12, 15:12).
 7 сентября: Нидерланды — Бельгия 3:1 (16:14, 15:10, 7:15, 15:12); Венгрия — Бразилия 3:0 (15:9, 15:5, 16:14); Китай — США 3:2 (12:15, 16:14, 9:15, 15:7, 15:11); Турция — Италия 3:1 (15:5, 14:16, 15:13, 15:2).
 9 сентября: США — Италия 3:1 (15:5, 15:3, 14:16, 15:4); Венгрия — Бельгия 3:1 (15:13, 11:15, 15:9, 15:11); Китай — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:6, 16:14); Бразилия — Турция 3:0 (15:6, 15:10, 15:12).
 10 сентября: Венгрия — Турция 3:0 (15:4, 15:6, 15:7); США — Бразилия 3:1 (15:12, 15:12, 10:15, 15:10); Нидерланды — Италия 3:0 (15:11, 15:11, 15:7); Китай — Бельгия 3:0 (15:11, 15:2, 15:4).
 11 сентября: Бельгия — Италия 3:1 (15:6, 15:9, 14:16, 16:14); Нидерланды — Бразилия 3:2 (15:9, 9:15, 5:15, 15:10, 15:12); Китай — Венгрия 3:2 (15:9, 15:5, 11:15, 8:15, 15:11); США — Турция 3:0 (15:5, 15:8, 15:4).

Финальный этап 
Прага 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 5 сентября: Япония — Югославия 3:2 (15:12, 8:15, 15:5, 6:15, 15:13); Румыния — ГДР 3:1 (15:11, 12:15, 15:12, 15:11); Чехословакия — СССР 3:2 (14:16, 15:12, 15:9, 6:15, 15:4); Болгария — Польша 3:2 (5:15, 10:15, 15:6, 15:11, 15:11).
 6 сентября: СССР — Югославия 3:1 (15:11, 15:6, 13:15, 15:4); Польша — Япония 3:2 (12:15, 15:9, 7:15, 15:8, 15:13); Чехословакия — Румыния 3:1 (15:11, 15:6, 12:15, 15:8); ГДР — Болгария 3:1 (3:15, 15:13, 15:11, 15:8).
 7 сентября: ГДР — Польша 3:0 (15:9, 15:6, 15:4); Румыния — Югославия 3:1 (15:11, 15:4, 4:15, 15:12); Япония — СССР 3:2 (15:12, 12:15, 4:15, 15:7, 15:8); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:11, 15:13, 18:16).
 9 сентября: Чехословакия — Польша 3:1 (15:8, 15:12, 14:16, 15:8); Болгария — Югославия 3:0 (15:5, 15:8, 15:8); Румыния — СССР 3:2 (15:12, 13:15, 13:15, 15:12, 15:10); ГДР — Япония 3:2 (6:15, 15:13, 12:15, 15:5, 15:4).
 10 сентября: Румыния — Япония 3:1 (15:10, 15:4, 8:15, 15:11); Польша — Югославия 3:1 (12:15, 15:8, 15:12, 15:6); СССР — Болгария 3:0 (15:3, 15:13, 15:13); Чехословакия — ГДР 3:1 (15:13, 15:11, 4:15, 15:8).
 11 сентября: Румыния — Болгария 3:1 (15:8, 15:10, 7:15, 15:6); СССР — Польша 3:1 (15:13, 15:11, 10:15, 15:8); ГДР — Югославия 3:0 (15:7, 15:12, 15:5); Япония — Чехословакия 3:2 (6:15, 15:9, 1:15, 15:12, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Богумил Голиан, Йозеф Мусил, Пётр Коп, Зденек Грёссл, Павел Шенк, Драгомир Коуделка, Борис Перушич, Йозеф Смолка, Антонин Мызрж, Владимир Петлак, Вацлав Шмидл, Йозеф Лабуда. Главный тренер — Вацлав Матиашек.

 : Николае Барбуцэ, Георге Корбяну, Золтан Козонич, Эдуард Дерзеи, Аурел Дрэган, Константин Ганчу, Михай Григорович, Хорациу Николау, Вильгельм Шрайбер, Георге Стоян, Михай Терлич, Габриэл Удиштяну. Главный тренер — Николае Сотир.

 : Николай Буробин, Юрий Венгеровский, Иван Бугаенков, Юрий Поярков, Дмитрий Воскобойников, Важа Качарава, Владимир Санакоев, Валерий Кравченко, Жанбек Саурамбаев, Евгений Лапинский, Владимир Иванов, Юрий Коваленко. Главный тренер — Юрий Клещёв.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Призёры мировых первенств

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1966 год в волейболе
Чемпионаты мира в Чехословакии
Август 1966 года
Сентябрь 1966 года
Международные соревнования по волейболу в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1966 году